OZN steht für:
 Obóz Zjednoczenia Narodowego, polnische Partei als Abspaltung des Sanacja-Regimes
 Künstlername von Robert Ozn, US-amerikanischer Schauspieler und Musiker

OzN steht für:
 Ost zu Nord, d. i. ein Nautischer Strich nördlicher als Ost

Ozn ist der Familienname folgender Personen:
 Robert Ozn, US-amerikanischer Schauspieler und Musiker

Abkürzung